Azad Jammu and Kashmir és el nom oficial de l'administració d'Azad Kashmir nominalment regida per l'All Jammu and Kashmir Muslim Conference, i de fet sota absolut control del Pakistan.

Províncies del Pakistan